Клаудиа Монтейру (; род. 8 мая 1961) — бразильская теннисистка. Член сборной Бразилии в Кубке Федерации, финалистка Открытого чемпионата Франции 1982 года в смешанном парном разряде, победительница трёх турниров тура Virginia Slims в парном разряде.

Игровая карьера 
В 1979 году, в 18 лет Клаудиа Монтейру стала победительницей престижного южноамериканского молодёжного турнира Banana Bowl. В 1981 году она провела свои первые игры за сборную Бразилии в Кубке Федерации, а также впервые пробилась в финал профессионального турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и сразу же завоевала свой первый титул на этом уровне. Это произошло в октябре на Открытом чемпионате Японии, где её партнёршей была более опытная бразильянка Патрисия Медраду.

За 1982 год Монтейру четырежды проигрывала в финалах турниров Avon World Championship Series, организованных WTA — каждый раз в паре с Медраду. Она также выиграла в одиночном разряде турнир дочернего тура Avon Futures в Гринвилле (Южная Каролина), а в паре с Медраду стала в марте победительницей итогового турнира этого тура. На Открытом чемпионате Франции, выступая в смешанном парном разряде с ещё одним бразильцем Кассиу Мотта, Монтейру добилась высшего успеха в карьере, став финалисткой турнира Большого шлема. По пути в финал бразильская пара победила соперников, сеяных под вторым и четвёртым номерами (соответственно, Кэти Риналди-Джимми Ариас и Лусия Романов-Шервуд Стюарт), а в финале уступила первой паре турнира Венди Тёрнбулл-Джон Ллойд. На Уимблдонском турнире того же года Монтейру показала с Медраду свой лучший результат на этом уровне в женских парах, добравшись до четвертьфинала. Бразильянки переиграли последовательно девятую пару турнира (Билли-Джин Кинг-Илана Клосс) и восьмую (Кэнди Рейнольдс-Пола Смит), в итоге уступив будущим победительницам турнира — посеянным первыми Мартине Навратиловой и Пэм Шрайвер.

В 1983 и 1984 годах Монтейру добавила в копилку наград ещё два титула в женском парном разряде в турнирах основного тура WTA (оба — с южноафриканской теннисисткой Ивонн Вермак), а в одиночном единственный раз добралась на этом уровне до финала — в 1983 году в Питтсбурге, обыграв по пути посеянную четвёртой Бетси Нагельсен. Она продолжала активно выступать ещё три года, завершив игровую карьеру в начале 1988 года. За время выступлений за команду Бразилии Монтейру одержала 6 побед в 13 играх в одиночном разряде и 10 побед в 13 играх в парах (большинство — в паре с Медраду). Хотя официальный сайт WTA содержит данные о положении Монтейру в рейтинге лишь за 1985-87 годы, справочная теннисная литература в Бразилии сообщает, что высшим местом Монтейру в рейтинге было 72-е в конце 1982 года; таким образом, с начала Открытой эры в теннисе она является третьей из всех бразильских теннисисток по месту в рейтинге после Нейже Диас (31-я или 32-я) и Патрисии Медраду (48-я).

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру (1)

Смешанный парный разряд (1) 
 Поражение (1)

Финалы турниров Virginia Slims за карьеру

Одиночный разряд (0+1)

Парный разряд (3+5)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Бразилии